Plaats in Mexico:
Saltillo (Mexico), plaats in de Mexicaanse staat Coahuila de Zaragoza.

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Saltillo (Indiana)
Saltillo (Mississippi)
Saltillo (Pennsylvania) 
Saltillo (Tennessee)